Разъезд 41 — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Разъезд 41 — разъезд в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Разъезд 41 — разъезд в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.